Милорад Митровић се може односити на:

Милорад Митровић (песник) (1867-1907), српски песник.
Милорад Митровић (фудбалер), члан фудбалске репрезентације Југославије 1928. године.
Милорад Митровић (градоначелник), градоначелник Крагујевца 1947-1949.